Příjmení Sanders nosí více osob:

 Barry Sanders (* 1968) – americký fotbalista
 Bernie Sanders (* 1941) – americký politik, kandidát na prezidenta USA
 Colonel Sanders (1890–1980) – americký podnikatel
 Daniel Sanders (1819–1897) – německý lexikograf a jazykovědec
 Ed Sanders (* 1939) – americký básník
 Eduard Sanders (1886–1942) – nizozemský fotograf
 Karl Sanders (* 1964) – americký zpěvák a kytarista
 Levell Sanders (* 1975) – americký basketbalista
 Nicola Sandersová (* 1982) – britská atletka
 Otto Liman von Sanders (1855–1929) – německý generál
 Pharoah Sanders (1940–2022) – americký saxofonista
 Sarah Huckabeeová Sandersová (* 1982) – mluvčí Bílého domu v administrativě prezidenta USA Donalda Trumpa
 Ric Sanders (* 1952) – britský houslista
 Storm Sandersová (* 1994) – australská profesionální tenistka
 Timothy Greenfield-Sanders (* 1952) – americký fotograf a režisér